Анна Илларионовна Самко () — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая молочного совхоза имени Куйбышева Министерства совхозов СССР, Никопольский район Днепропетровская область, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родилась в 1926 году в селе Першотравневое Днепропетровской области Украинской ССР в украинской крестьянской семье. Окончила обучение в средней школе. 

В 1946 году трудоустроилась в совхоз имени Куйбышева Никопольского района. В дальнейшем стала работать звеньевой в полеводческой бригаде. В 1948 году её звено получило высокий урожай пшеницы 31,1 центнера с гектара на площади 20 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1949 года за получение высокого урожая пшеницы Анне Илларионовне Самко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала работать в совхозе. Была назначена бригадиром, а затем комендантом 4-го отделения совхоза. В сентябре 1982 года вышла на пенсию.

Проживала в родном селе. Умерла в 2007 году.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (16.04.1949);
 орден Ленина (16.04.1949);
 Бронзовая медаль ВДНХ.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины. - Днепропетровск, 2013.

Ссылки